Untitled kan syfta på:

Musik

Album 
 Untitled (Korn) – av Korn (2007)
 Untitled (Nas) – av Nas (2008)

Singlar 
 Untitled (sång) – av The Smashing Pumpkins (2001)
 Untitled (How Could This Happen to Me?) – av Simple Plan (2005)